Вучетич — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Вучетич Євген Вікторович — видатний скульптор-монументаліст, виходець з Дніпропетровщини;
 Вучетич  Стефан — чорногорський посланник при російському дворі архімандрита;
 Вучетич  Хуан — аргентинський антрополог и криміналіст.

Слов'янські прізвища